Cruz negra puede referirse a:
Veneno

Cruz negra (emblema), un emblema del ejército alemán;
Cruz negra (Malévich), un cuadro del pintor Kazimir Malévich;
Cruz Negra Anarquista, una organización anarquista.